Манфре́до де́лла Ска́ла (; 1215, Верона —1256, Верона) — епископ Вероны, представитель рода Скалигеров.

Биография 
Манфредо делла Скала был сыном  имперского викария  Остилья и подесты города Череа Джакопино делла Скала. Стал епископом Вероны в 1252 году, после того как сеньор Вероны Эццелино III да Романо изгнал епископа Жакопо ди Бреганце. Кандидатура епископа была утверждена Папой Римским Александром IV. Манфредо дела Скала занимал пост епископа до 1255 года, после чего его сменил Жерардо Кассадока. Умер Манфредо в 1256 году.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Mario Carrara, Gli Scaligeri, Varese, Dell'Oglio, 1966.
 G. M. Varanini, Gli Scaligeri 1277-1387, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1988.
 A. Castagnetti e G. M. Varanini, Il veneto nel medioevo: Dai Comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, Verona, Banca Popolare di Verona, 1991.
 A. Castagnetti e G. M. Varanini, Il Veneto nel medioevo: Le signorie trecentesche, Verona, Banca Popolare di Verona, 1995.

Ссылки 
 Генеалогия семьи Скалигеры
 Список епископов Вероны
 Скалигеры

Манфредо
Епископы Вероны